Bona z Armagnacu (19. února 1399 Lavardens – 1430–1435 Castelnau-de-Montmiral) byla vévodkyně z Orléans.

Život 
Narodila se jako dcera hraběte Bernarda VII. z Armagnacu a Bony, dcery Jana z Berry. 15. srpna 1410 se v Riomu provdala za Karla Orleánského, svého vrstevníka. V říjnu 1415 se Karel během bitvy u Azincourtu dostal do anglického zajetí, kde pobyl až do roku 1440. Bona se jeho návratu nedočkala, zemřela bezdětná v rozmezí let 1435-1440.

Vývod z předků

Reference 

Francouzské osobnosti 15. století
Francouzky 15. století
Ženy
Armagnacové
Orleánské vévodkyně
Narození 19. února
Narození v roce 1399
Úmrtí v 15. století